Сефери — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сефери, Идриз (1847—1927) — албанский национальный герой, партизан; член националистических организаций Призренская лига и Лиги Пеже.
 Сефери, Сефер (род. 5 марта 1979) — албанский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.